Matalasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Matalasaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,41, long 23,45),  (0 ha)
2. Matalasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
3. Matalasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (1 ha)
4. Kärnänsaari,  (13 km²)
5. Matalasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (1 ha)
6. Matalasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
7. Matalasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,64, long 29,72),  (1 ha)
8. Matalasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,66),  (45 ha)
9. Matalasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,89, long 29,98),  (0 ha)
10. Matalasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (8 ha)
11. Matalasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,79, long 28,18),  (0 ha)
12. Matalasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (1 ha)
13. Matalasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
14. Matalasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,08, long 26,73), 
15. Matalasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,03, long 27,08),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar